Abdul Hamid – nome proprio di persona arabo maschile
 Abdul Hamid – agrimensore indiano
 Abdul Hamid – atleta indiano
 Abdul Hamid – ex hockeista su prato pakistano
 Abdul Hamid – militare indiano
 Abdul Hamid – politico bengalese
 Abdul Hamid I – sultano dell'Impero ottomano
 Abdul Hamid II – sultano dell'Impero Ottomano